Проболинго:

  — округ в Индонезии;
 Проболинго — город в Индонезии, центр одноимённого округа.